Franciaország
Opio, település Alpes-Maritimes megyében

Opio, Gabriel Figueroa operatőr filmje